Це список вуглецевих зірок з видимою зоряною величиною більш 8,5. Зірки відсортовані в порядку зростання Прямого сходження.

 Список вуглецевих зірок
 Каталог вуглецевих зірок

Вуглецеві зорі
Списки зір